Красноя́рське (до 1948 року — Донузлав, ) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на сході району.